Tooting - uma área na Região de Londres
Tooting (cratera) - uma cratera de impacto marciana
8380 Tooting - um asteróide

Desambiguação